Beck може означати:
 Beck — Бек Гансен, американський музикант (1970)
 Beck — міжнародне наукове скорочення імені ботанічного автора Гюнтер Бек фон Маннагетта унд Лерхенау (1856—1931).
 «BECK» — японська серія манґи.